Anne Fontaine peut faire référence à :

 Anne Fontaine (1959-), actrice et réalisatrice française ;
 Anne Fontaine (1908-2004), poétesse suisse ;
 Anne Fontaine, entreprise française de prêt-à-porter féminin.